Conrad (Iowa)
 Conrad (Montana)

Outros 
 Conrad Punta del Este Resort & Casino — hotel-cassino de Punta del Este, Uruguai
 Conrad Editora — editora brasileira
 Conrad Punta del Este Resort & Casino — hotel e cassino no Uruguai

Desambiguações de topônimos